Ле-Дантю () — французская фамилия
 Ле-Дантю, Камилла (1808—1840) — жена декабриста Василия Ивашева.
 Ле-Дантю, Михаил Васильевич (1891—1917) — русский художник-авангардист.
 Ле Дантю, Огюст (1841—1926) — французский медик.